Extistena varios Centros Presidenciales de Operaciones de Emergencia:
 Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia de Estados Unidos
 Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia de Israel